It's a Beautiful Day kan henvise til:

It's a Beautiful Day (band) er en amerikansk musikgruppe dannet 1967 i San Francisco
 It's a Beautiful Day (album), ovenstående gruppes debutalbum udgivet i 1969
 "It's a Beautiful Day" (The Beach Boys-sang), 1979
 "It's a Beautiful Day" (Michael Bublé-sang), 2013
 "It's a Beautiful Day" (Sarah Brightman-sang), 2003
 "It's a Beautiful Day" (Wynn Stewart-sang), 1970
"It's A Beautiful Day", sang af Liverpool Express, fra 1976 på deres album Tracks
 "It's a Beautiful Day" (Queen-sang), 1995
 "Beautiful Day", sang af U2 fra 2000 fra deres album All That You Can't Leave Behind
"It's A Beautiful Day Today", sang af Moby Grape fra 1969 fra deres album Moby Grape '69
"It's A Beautiful Day", sang af Katrine Falkenberg som fik fjerepladsen ved Dansk Melodi Grand Prix 2007.

 It's a Beautiful Day (film), en japansk-amerikansk gyserfilm fra 2013

Se også 
 Beautiful Day (flertydig)